Varul ist der Familienname folgender Personen:

 Liisa Varul (* 2004), estnische Tennisspielerin
 Paul Varul (* 1952), estnischer Politiker und Jurist